Bathe oder Bathé ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Bathe (* 1965), britische Vielseitigkeitsreiterin
 Jochen Bathe (* 1970), deutscher Floorballspieler
 Johann Christoph Bathe (1754–1818), deutscher Rechtswissenschaftler
 Klaus-Jürgen Bathe (* 1943), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Nichole Bathe (* 1995), US-amerikanisch-britische Skilangläuferin
 Ryan Michelle Bathé (auch Ryan Michelle Bathe; * 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Walter Bathe (1892–1959), deutscher Schwimmer

Bathé steht für:

 Bathé, Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Niger, siehe Batté Araban